

Гартфорд-Сіті — місто, штат Індіана
 Гартфорд-Сіті — місто, штат Західна Вірджинія